

Patronyme 

 
 Agnes Stevenson (1873-1935), joueuse d'échecs britannique ;
 Alan Stevenson (1807-1865), ingénieur écossais ;
 Audrey Stevenson (1883-1991), jeune chrétienne ;
 Ben Stevenson (né en 1936), danseur et chorégraphe britannique ;
 Betsey Stevenson (née en 1971), économiste et professeur d'université ;
 Bryan Stevenson, fondateur et président du Equal Justice Initiative ;
 Charles Alexander Stevenson (1855-1950) ;
 Clare Stevenson (1903-1988), militaire australienne ;
 Coke Stevenson (1888-1975), gouverneur du Texas ;
 
 DeShawn Stevenson (né en 1981), joueur américain de basket-ball ;
 Dennis Stevenson (né en 1945) banquier britannique ;
 Edward Stevenson (1906-1968), costumier américain de cinéma et de télévision ;
 
 Greta Stevenson (1911-1990), botaniste et mycologue néo-zélandaise ;
 Houseley Stevenson (1879-1953), acteur américain d'origine anglaise ;
 Kenneth Ross Stevenson (né en 1942), homme politique canadien en Ontario
 Ian Stevenson (1918-2007), psychiatre canadien ;
 Jane Stevenson (née en 1971), femme politique britannique ;
 
 
 Juliet Stevenson, actrice britannique ;
 Lewis Stevenson (né en 1988), footballeur écossais ;
 , secrétaire d'État de l'Illinois, fils d'Adlai Stevenson I ;
 Matilda Coxe Stevenson (1849-1915), ethnologue américaine ;
 Noelle Stevenson (née en 1991), auteure de bande dessinée américaine ;
 Ray Stevenson, acteur britannique ;
 Richard Stevenson, journaliste et écrivain américain, auteur de roman policier ;
 
 Ronald Stevenson, compositeur, pianiste et musicologue britannique ;
 Sarah Stevenson, taekwondoïste britannique ;
 Scott Stevenson, monteur américain ;
 Shakur Stevenson (né en 1997), boxeur américain ;
 Thomas Stevenson, joueur de rugby à XV irlandais ;
 Thomas Stevenson (1818-1887) ;
 Trudy Stevenson (1944-2018), femme politique et diplomate zimbabwéenne ;
 T. H. C. Stevenson (1870-1932), statisticien irlandais ;
 Wilf Stevenson, baron Stevenson de Balmacara (1947-), pair britannique ;
 Zoe Stevenson (née en 1992), rameuse néo-zélandaise ;
  (1949-1988), chanteur de musique country américain.

Prénom 
Stevenson est un prénom porté par :
 Stevenson Jacques Thimoléon (1970-), avocat et homme politique haïtien.

Toponyme 

 Stevenson, ville américaine, en Alabama ;
 Stevenson, ville américaine, siège du comté de Skamania dans l'État de Washington) ;
 , ouvrage militaire au Dakota du Nord ;
 Mont Stevenson, sommet montagneux au Wyoming aux États-Unis ;
 Chemin de Stevenson, sentier de GR 70 en France, en référence à l'écrivain Robert Louis Stevenson.

Patronyme écossais
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis